Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kumiko Okamoto ha battuto in finale 6–4, 6–2  Elizabeth Smylie.

Teste di serie

  Anne Minter (semifinali)
  Belinda Cordwell (semifinali)
  Ann Henricksson (secondo turno)
  Sandra Wasserman (quarti di finale)

 Etsuko Inoue (quarti di finale) 
 Betsy Nagelsen (quarti di finale) 
 Monique Javer (secondo turno) 
 Louise Allen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1989